Это дискография Tyler, The Creator, американского рэпера, продюсера и лидера Лос-Анджелесского хип-хоп-коллектива Odd Future.

Первый студийный альбом Тайлера Goblin был выпущен в 2011 году, а его сингл «Yonkers» стал вирусным на YouTube. Goblin дебютировал под номером 5 в Billboard 200 и получил положительные отзывы, восхваляющие его стиль хорроркора. В 2013 году Тайлер выпустил свой второй студийный альбом Wolf, который был продан тиражом в 100,000 в первую неделю и дебютировал под номером 3 в чартах. В поддержку альбома был выпущен сингл «Domo23» и получил положительные отзывы от музыкальных критиков, похваливших его разнообразие. В апреле 2015 года он выпустил свой третий студийный альбом Cherry Bomb, который дебютировал на 4-м месте в чартах и на первом месте в чартах R&B/Hip-Hop и Top Rap Albums. В альбоме присутствовали совместные треки с Канье Уэст, Лил Уэйн и другими исполнителями. 21 июля 2017 года Тайлер выпустил свой четвертый студийный альбом Flower Boy, в который входят совместные треки с Фрэнк Оушен, ASAP Rocky, Лил Уэйн и другими музыкантами. Его пятый студийный альбом Igor был выпущен 17 мая 2019 года.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве основного артист

В качестве приглашенного артиста

Другие чартерные песни

Гостевое участие

Музыкальные видео

В качестве основного артиста

В качестве приглашенного ариста

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный YouTube аккаунт
 Tyler, The Creator дискография на AllMusic
 

Tyler, The Creator
Tyler, The Creator
Tyler, The Creator